Superba – genere di molluschi
Hockey Club Superba – società di hockey su prato italiana
Circuito della Superba – tracciato cittadino di Genova per competizioni motoristiche (1937-1961)
Checker Superba – automobile prodotta dalla Checker Motors Company tra il 1961 e il 1963
OM 665 "Superba" – autovettura sportiva prodotta dalle Officine Meccaniche tra il 1923 e il 1934

Pagine correlate
La Superba (disambigua)